1986 Голяма награда на Сан Марино е 6-о за Голямата награда на Сан Марино и трети кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 27 април 1986 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Репортаж 
Предишното издание на ГП на Сан Марино горивото е големият проблем като много от пилотите пострадаха от това, променяйки финиширалите в точките на последните обиколки.

Също така това е и първия подиум на Бенетон с третото място на Герхард Бергер.

Класиране

Бележки 
 Първи двоен старт за отбора на Закспийд

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино